Уильям Денард «Уилл» Бартон (; родился 6 января 1991 года в Балтиморе, штат Мэриленд) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс». Играет на позиции атакующего защитника.

Профессиональная карьера

Портленд Трэйл Блэйзерс (2012—2015) 
В марте 2012 года Бартон решил отказаться от двух последних лет обучения и выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2012 года. Он был выбран командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» под общим 40-м номером. Свой первый матч в старте в НБА он провел 10 апреля 2013 года против «Лос-Анджелес Лейкерс».

26 февраля 2014 года Бартон набрал максимальные за сезон 20 очков и 11 подборов в победе над «Бруклин Нетс». В телевизионном интервью после игры, когда репортер спросил его о спонтанном скандировании болельщиков «Уилл Бартон», раздавшемся в конце игры, защитник ответил: «Мне нравится думать, что я - народный чемпион», тем самым мгновенно породив новое прозвище.

Денвер Наггетс (2015—2022) 
19 февраля 2015 года Бартон был обменян вместе с Виктором Клавером, Томасом Робинсоном и защищенным лотерейным выбором первого раунда драфта 2016 года в «Денвер Наггетс» на Аррона Аффлало и Алонзо Ги.

7 августа 2015 года Бартон переподписал контракт с «Наггетс».

20 декабря Бартон набрал 32 очка в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс». Сильная предрождественская игра Бартона принесла ему признание в качестве возможного претендента на награду «Лучший шестой игрок года» в сезоне 2015-16. За первые 29 игр сезона в составе «Наггетс» Бартон набирал в среднем 15,7 очка, 6,1 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата за 29,0 минут.

16 марта 2017 года он набрал 35 очков в победе над «Лос-Анджелес Клипперс».

30 ноября 2017 года Бартон набрал 37 очков в матче против «Чикаго Буллз».

9 июля 2018 года Бартон переподписал контракт с «Наггетс». 20 октября 2018 года, во второй игре сезона, Бартон повредил правое бедро при выполнении броска в третьей четверти матча с «Финикс Санз». Впоследствии он выбыл на срок от пяти до шести недель после того, как 23 октября ему была сделана операция. Он пропустил больше, чем ожидалось, вернувшись в строй 12 января 2019 года в матче против «Санз» после 38 пропущенных игр; за 16 минут он набрал 6 очков.

4 марта 2022 года Бартон сделал свой 769-й трехочковый бросок в карьере и обошел Джей Ар Смита в звании абсолютного лидера по количеству трехочковых бросков среди игроков «Денвер Наггетс».

Вашингтон Уизардс (2022—2023) 
6 июля 2022 года Бартон был обменян вместе с Монте Моррисом в «Вашингтон Уизардс» на Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и Иша Смита. 21 февраля клуб и Бартон договорились о выкупе контракта.

Торонто Рэпторс (2023—настоящее время) 
28 февраля 2023 года Бартон подписал контракт с «Торонто Рэпторс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Мемфис Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Денвер Наггетс»
Выпускники Академии Брюстера